Гелор (Элор) — город Великой Греции.
 Гелор (Элор) — река на юго-востоке Сицилии.
 Гелор Канга — габонский футболист.
 Гелор — отчим Дионисия Старшего, тирана города Сиракузы.